Raschein ist der Familienname folgender Personen:

 Luzius Raschein (1831–1899), Schweizer Politiker

 Rolf Raschein (1929–1994), Schweizer Politiker